Новый Свет — приморская усадьба винодела князя Льва Голицына на южном берегу Крыма, в окрестностях Судака (ныне территория посёлка Новый Свет). Центром усадьбы являлись две жилые постройки — господский дом, известный как «Большой дом » постройки 1880 года, ныне  дом-музей князя Л. С. Голицына в Новом Свете и дом для приезжающих, также известный как гостевой или «Башни» постройки 1879 года.

История 
В 1878 году Голицын приобрел урочище Парадиз, и в дальнейшем наладил там производство шампанского, существующее поныне, насадив виноградники и заложив глубокие погреба для выдержки вин. В 1912 году Л. С. Голицына в Парадизе посетил на яхте император Николай II с семьёй.

Существуют разные версии того, когда Парадиз был переименован в Новый Свет, по одной из легенд, которую можно услышать от местных гидов, это название выбрал император. По другой версии, урочище называлось так уже во времена Херхеулидзева.

Постройки 
Для своих нужд Голицын выстроил 2 масштабные постройки. Можно встретить утверждения, что в их проектировании участвовал московский архитектор Фёдор Шехтель.

Дом для приезжающих выстроен в центре современного посёлка, недалеко от него останавливается рейсовый автобус из Судака. Здание выстроено в популярном в дореволюционном Крыму мавританском стиле и представляет собой расположенные квадратом четыре трёхэтажные башни с зубчатыми крышами, соединённые с трёх сторон крыльями меньшей высоты, а с передней стороны зубчатой стеной с воротами, в единую монументальную постройку. Ворота оформлены пилонами в форме стилизованных минаретов и ведут в камерный внутренний двор. Сегодня здание занято под жилые, офисные и административные помещения, обвешано рекламой и облеплено разнокалиберными пристройками.

Господский дом находится ближе к краю поселка - там, где к нему подступают горы. Парадный фасад в восточном стиле напоминает переднюю часть балканской базилики, но дополнен террасой с перилами из резного дерева. Ныне в здании находится музей виноделия и виноградарства, посвящённый князю Льву Голицыну и развитию виноделия в Новом Свете..

См. также 

Тропа Голицына

Примечания

Ссылки 
 Дом-музей Л. С. Голицына на Викимапии

Усадьбы Голицыных
Усадьбы Крыма
Дворцы Крыма
Новый Свет